Тупатариљо има више значења:

 Тупатариљо, Тупатарио (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тупатариљо (Уандакарео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику